Джуро Петрович:
* Петрович, Джуро (1849—1929) — черногорский военный деятель, дивизияр.
 Петрович, Джуро — Народный герой Югославии.